The Lighthouse, un opéra de chambre de Peter Maxwell Davies créé le .
 The Lighthouse Keeper, un film réalisé par Thomas H. Ince sorti en 1911.
 The Lighthouse, un film réalisé par Robert Eggers, sorti en 2019.
 The Lighthouse, un centre culturel et musée écossais situé à Glasgow et consacré au design et l'architecture.

Voir aussi